Addington kan syfta på:

Geografi

Kanada

 Addington Highlands - i Ontario

Storbritannien 

 Addington, Buckinghamshire - en ort och civil parish i Buckinghamshire, England
 Addington, Kent - en ort och civil parish i Kent, England
 Addington, London - en ort i London Borough of Croydon, England
 Aldington (ort) – en ort i grevskapet Kent

Personer
 Henry Addington, 1:e viscount Sidmouth (1757–1844), en brittisk statsman, Storbritanniens premiärminister 17 mars 1801–10 maj 1804